Ньюмаркет ():
 Ньюмаркет — рыночный город в английском графстве Суффолк
 Ньюмаркет — деревня в ирландском графстве Корк (провинция Манстер)
 Ньюмаркет — городок в канадской провинции Онтарио, центр регионального муниципалитета Йорк.
  — пригород Окленда (Новая Зеландия)
  — пригород австралийского Брисбена

 Ньюмаркет-он-Фергус — посёлок в ирландском графстве Клэр (провинция Манстер)
 Ньюмаркет Роуд — футбольный стадион в Норидже, Англия

См. также 
 Нью-Маркет